Instituto de Arte Contemporânea  de São Paulo, entidade privada dedicada à promoção de quatro artistas plásticos brasileiros
 Instituto de Arte Contemporânea do Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand - MASP
Desambiguações de artes
Desambiguações de organizações